Gryts distrikt kan syfta på:

Gryts distrikt, Skåne
Gryts distrikt, Södermanland
Gryts distrikt, Östergötland

Se även
Gryts församling
Gryts socken